

Шесель — громада в землі Нижня Саксонія

Шесель — громада в кантоні Во